Аристо́ник () — имя греческого происхождения.

Известные представители:

 Аристоник Александрийский — грамматик, живший в I веке н. э.
 Аристоник Каристийский — игрок в мяч, состоявший в свите Александра Македонского.
 Аристоник Митимнейский — тиран Митимны, живший в IV веке до н. э.
 Аристоник Пергамский — последний царь Пергама, предводитель антиримского восстания.
 Аристоник Тарентийский — писатель, автор робот по мифологии.
 Аристоник (евнух) — сановник Птолемея V.
 Аристоник (музыкант) — музыкант, живший в III веке до н. э.